Muhammad III – kalif Kordowy 1023-1024
 Muhammad III – emir Grenady (1302-1309)
 Muhammad III – władca hafsydzki (1317 – 1318)
 Abu Zajjan Muhammad III – władca Maroka z dynastii Marynidów (1362 – 1366)
 Muhammad III – sułtan Kanem-Bornu (1453-1458)
 Muhammad III Bana – władca państwa Songhaj (1586-1588)
 Muhammad III – sułtan Maroka z dynastii Alawitów (1757–1790)
 Muhammad III – bej Tunisu z dynastii Husajnidów (1859-1882)
 Muhammad Shamsuddeen III – sułtan Malediwów (1902-1934)

Zobacz też 
 : Mehmed III